Свобо́да —  село в Україні, в Оріхівському районі Запорізької області. Населення становить 76 осіб.

Географія 
Село Свобода знаходиться в балці Малий Яр по якій протікає пересихаючий струмок з загатами, вище за течією на відстані 1 км розташоване село Широке. Поруч проходить автомобільна дорога .

Посилання 
 Погода в селі Свобода 

Села Запорізької області